Дастин Нгуен (, род. 1976) — американский художник комиксов вьетнамского происхождения. Также известен как концептуальный дизайнер игр, игрушек и анимационных фильмов.

Карьера 
С 2000 года выполняет работы для компаний DC Comics и WildStorm.

Рисовал обложки для «» Дэна Абнетта, «Бэтмен» Джадда Виника, «Wildcats v3.0» , «Manifest Eternity»  и последних версий «», «The Authority: Revolution» Эда Брубейкера. Кроме того, выступал в качестве художника арки «Torment» в шести выпусках по «» .

С выпуска № 840, Дастин Нгуен становится постоянным художником одного из флагманских комиксов DC Comics «Detective Comics», работая над ним вместе с сценаристом Полом Дини. Их совместная работа над этой серией продолжалась до выпуска № 852, после чего дуэт переключился на серию «». В результате был выпущен 21 номер серии, последний из которых вышел в марте 2011 года.

Библиография 
  #1-2, 6 (WildStorm, 2000)
  #1: «Family Matters» (Wildstorm, 2000)
  #1-4 (Wildstorm, 2000 — 2001)
 Stray (графическая новелла, Wildstorm, 2001)
  #23-26: «Transfer of Power» (Wildstorm, 2001)
 Wildcats v3.0 #1-16 (Wildstorm, 2002 — 2004)
 Бэтмен (DC Comics):
 «As the Crow Flies» #626-630 (2004)
 «Catspaw» #685 (2009)
 «Off Rogue Racing, A Lil' Gotham Tale!» Annual #27 (сценарист и художник, 2009)
  #1-12 (Wildstorm, 2004 — 2005)
  #3: «Out of the Night» (DC Comics, 2005)
 Manifest Eternity #1-6 (Wildstorm, 2006 — 2007)
  #37-42: «Torment» (DC Comics, 2007 — 2008)
 Detective Comics (DC Comics):
 «Private Casebook» #840-845 (2008)
 «Heart of Hush» #846-850 (2008 — 2009)
 «Reconstruction» #852 (2009)
 «Question & Answer, A Lil' Gotham Tale!» Annual #11 (сценарист и художник, 2009)
 «The Medallion» #866 (2010)
 Gotham Gazette #1-2: «The Veil» (DC Comics, 2009)
  #1-14, 16-21 (DC Comics, 2009 — 2011)
 Batman and Robin #12: «Mexican Train» (DC Comics, 2010)
 Бэтгёрл #15-16, 18, 21 (DC Comics, 2011)
 Batman: Arkham City Special: «Hugo Strange» (DC Comics, 2011)
 Batman: Gates of Gotham #4: «The Gotham City Massacre» (DC Comics, 2011)
  #1-текущие выпуски: «Justice League Unlimited» (сценарист и художник, DC Comics, 2012 - …)
  #7-8 (DC Comics, 2012)
 American Vampire: Lord of Nightmares #1-5 (Vertigo, 2012)

Обложки 
  #4 (Wildstorm, 2001)
  #2 (Wildstorm, 2003)
 Street Fighter #6 (Image, 2004)
 Wildcats v3.0 #17-24 (Wildstorm, 2004)
 Робин #129-131 (DC Comics, 2004)
 Бэтгёрл том 1 #63 (DC Comics, 2005)
  #3 (Wildstorm, 2007)
 Supernatural: Origins #4 (Wildstorm, 2007)
 Friday the 13th: Pamela’s Tale #1-2 (Wildstorm, 2007)
 Necessary Evil #1 (, 2007)
 Friday the 13th: How I Spent My Summer Vacation #1 (Wildstorm, 2007)
 : The Search for Ray Palmer —  #1 (DC Comics, 2008)
 Supernatural: Rising Son #1, 3-6 (Wildstorm, 2008)
  #4 (Wildstorm, 2008)
  #15 (DC Comics, 2009)
  #65 (DC Comics, 2009)
 Superman: World of New Krypton #10 (DC Comics, 2009
  (том 3) #1-6 (DC Comics, 2010 — 2011)
 Telara Chronicles #0 (Wildstorm, 2010)
  (том 4) #1-8 (DC Comics, 2011)
 Бэтгёрл (том 3) #17, 19, 22-24 (DC Comics, 2011)
 Justice League: Generation Lost #14-16, 19-24 (DC Comics, 2011)
 Batman 80-Page Giant #1 (DC Comics, 2011)
 Ген-13 #39 (Wildstorm, 2011)
  #3 (DC Comics, 2011)
 Superman 80-Page Giant #1 (DC Comics, 2011)
 Batman: Gates of Gotham #1-3, 5 (DC Comics, 2011)
 Superman Beyond #0 (DC Comics, 2011)
 Supernatural: The Dogs of Edinburgh #1-6 (DC Comics, 2011 — 2012)
  (том 4) #3 (DC Comics, 2012)
 Бэтмен (том 2) #7 (DC Comics, 2012)

Ссылки 

 Официальный сайт
 Дастин Нгуен на сайте comicbookDB
 Галерея работ на deviantart
 Дастин Нгуен на Lambiek
 Дастин Нгуен на tumblr

Интервью 
 
 
 Аудиозапись интервью на The Batman Universe
 Видеозапись интервью с New York Comic-Con

Примечания 

Сотрудники DC Comics
Художники США